Die Ekstraklasa 2018/19 war die 85. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Insgesamt nahmen sechzehn Vereine an der Saison 2018/19 teil.

Die Saison begann am 20. Juli 2018 und endete am 19. Mai 2019. Vom 23. Dezember 2018 bis zum 7. Februar 2019 wurde sie durch eine verkürzte Winterpause unterbrochen.

Der Meister qualifizierte sich für die UEFA Champions League 2019/20, der Zweite und Dritte für die UEFA Europa League 2019/20. Die beiden letztplatzierten Vereine stiegen in die 1. Liga ab. Aufsteiger aus der zweiten polnischen Liga war erstmals in der Vereinsgeschichte Miedź Legnica sowie nach zuletzt 2007/08 Zagłębie Sosnowiec.

Titelverteidiger war Legia Warschau. Den Titel gewann erstmals in der Vereinsgeschichte Piast Gliwice. Am Ende der Saison mussten die beiden Aufsteiger Miedź Legnica und Zagłębie Sosnowiec wieder den Gang in die 1. Liga antreten.

Stadien und Spielorte

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichten die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging. Der Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei an der Qualifikation zur Europa League.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die zwei Letztplatzierten in die zweitklassige 1. Liga ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19